Рекопа Південної Америки 2023 — 31-й розіграш турніру. Матчі відбулися 22 лютого та 1 березня 2023 року між володарем Кубка Лібертадорес 2022 клубом «Фламенгу» та володарем Південноамериканського кубка 2022 клубом «Індепендьєнте дель Валле».

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Рекопа Південної Америки на soccerway 

2023
2023 у футболі
Події 22 лютого
Події 1 березня
Лютий 2023
Березень 2023
2023 у бразильському спорті